Carcasí kan syfta på:

Colombia 

 Carcasí (kommun), Santander, 
 Carcasí (ort), Santander,